Paul Stewart kan åsyfta:

Paul Stewart (skådespelare) (1908-1986)
Paul Stewart (kanadensisk skådespelare) (f. 1954)
Paul Stewart (racerförare) (f. 1965)
Paul Stewart (fotbollsspelare) (f. 1964)
Paul Stewart (författare) (f. 1955)